Стрижеус — українське прізвище.

Відомі носії:
 Стрижеус Андрій Святославович (*1995) — український футболіст, півзахисник.
 Верховський Валерій Дмитрович, справжнє ім'я Стрижеус Валерій Дмитрович (*1969) — український письменник-фантаст, журналіст, перекладач.

Українські прізвища